Janiczek (Janíček, Janitschek):
 Arkadiusz Janiczek (* 1974, Opole), polski aktor teatralny i -filmowy
 Roman Wiktor Janiczek (1949, Bytom – 2008), polski naukowiec, profesor